PVU steht für:
 Provo Municipal Airport, Flughafen von Provo, Stadt im Bundesstaat Utah, USA (IATA-Code)
 Potential Vorticity Unit, Maß für die Scherung von Strömungen, siehe Potentielle Vortizität
 Beltz PVU Psychologie Verlags Union, Teil der Verlagsgruppe Beltz

Siehe auch:
 PVÜ

Abkürzung